El término heap puede referirse a:

 Heap, una estructura de datos similar a una pila.
 El heap (o almacenamiento libre) es el área de memoria usada para la asignación dinámica de memoria.